Laurence Benaïm (née en 1961), journaliste de mode et biographe française ;
 Laurent Benaïm (né en 1965), photographe spécialisé en érotisme ;
 Valérie Bénaïm (née en 1969), journaliste et animatrice de télévision et de radio française ;
 Yaïr Benaïm, violoniste et chef d’orchestre franco-israélien.

Patronyme séfarade